La nazionale di pallacanestro portoghese Under-20 è una selezione giovanile della nazionale portoghese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità portoghese di età non superiore ai 20 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-20 

2022 - 14°

Formazioni 

Portogallo
Under 20